Název Jáchymovský potok má více vodních toků:

 Jáchymovský potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okrese Karlovy Vary
 Jáchymovský potok (přítok Spůlky) – levostranný přítok Spůlky v okrese Prachatice